Пер Теодор Клеве (; 10 февраля 1840, Стокгольм — 18 апреля 1905) — шведский химик, минералог и океанограф. Член Шведской королевской академии наук (с 1872 года).

Биография 
Клеве родился в 1840 году с Стокгольме. В 1863 году окончил Упсальский университет со степенью доктора философии. Совершенствовал образование и занимался научными исследованиями в Медико-хирургическом институте Стокгольма у К. Г. Мосандера. Преподавательская деятельность протекала в Упсальском университете, где с 1874 года Клеве находился в должности профессора, а также в Технологическом институте в Стокгольме. Основные научные исследования посвящены изучению редкоземельных металлов (РЗЭ). Много сил потратил на разработку методов их разделения. Также изучал аммиачные комплексные соединения хрома и платины.

В 1874 году открыл новый минерал (разновидность уранинита), содержащий РЗЭ. В честь учёного этот минерал впоследствии был назван клевеитом. В 1879 году доказал, что открытый Л. Ф. Нильсоном скандий полностью соответствует предсказанному Д. И. Менделеевым экабору. В том же году открыл два новых химических элемента — гольмий и тулий. В области органической химии занимался изучением нафталина и его производных. Синтезировал шесть из десяти его дихлорпроизводных. Открыл аминосульфоновую кислоту, которая называется кислотой Клеве.

Химики Швеции
Геологи Швеции
Первооткрыватели химических элементов
Члены Шведской королевской академии наук
Награждённые медалью Дэви
Выпускники Уппсальского университета